André-Pierre Gignac – francuski piłkarz
 Gignac (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Gignac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Gignac (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże